Музе́й Гайдара — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя Аркадия Петровича Гайдара.

Музеи 
 Дом-музей А. П. Гайдара — в городе Клин Московской области.
 Дом-музей А. П. Гайдара (Арзамас) — в городе Арзамас Нижегородской области.
 Мемориальный музей А. П. Гайдара (Льгов) — в городе Льгов Курской области.

Примечания